Barosul este o unealtă de lovire; un ciocan mare.

Baros, Baross (, ) se poate referi la:

 Gyula Baros (1876  1936), profesor de liceu din Budapesta
 Linda Maria Baros, (n. 1981), poetă, traducătoare și critic literar de origine română
 Milan Baroš (n. 1981), fotbalist ceh
 Péter Baros (secolul 16), profesor maghiar protestant

Vezi și 
 Barros
 Bar (local) ()
 Listă de nume românești - litera B

Nume de familie ungurești